Гу́щин (Гу́щина) — русская фамилия; происходит от древнерусского прозвища Гуща.

Известные носители

А 
 
 
 
 Гущин, Андрей Юрьевич (род. 1966) — российский офицер, Герой Российской Федерации.

Б

В 
 
 
 Гущин, Валерий Иванович (род. 1945) — советский хоккеист. Хоккейный тренер и функционер.
 Гущин, Василий Андреевич (1901 — 1958) — советский военачальник, военный лётчик, генерал-майор авиации.
 Гущин, Виктор Алексеевич (род. 1937) — народный депутат России, директор Новосибирского завода искусственного волокна.  
 Гущин, Виктор Иванович (род. 1958) — латвийский историк, общественный деятель.

Д—И 
 Гущин, Дмитрий Иванович (1904—?) — председатель колхоза. Герой Социалистического Труда.
 Гущин, Иван Витальевич (1934—2018) — белорусский учёный, педагог.
 Гущин, Игорь Сергеевич (род. 1938) — советский и российский учёный, специалист в области патологической физиологии.

К—Н 
 Гущин, Кирилл Александрович (1932—2014) — русский советский живописец.
 Гущин, Лев Никитович (род. 1944) — российский журналист, редактор.
 Гущин, Михаил Васильевич (1924—1976) — сельский механизатор, Герой Социалистического Труда.

О—С 
 Гущин, Олег Иванович (род. 1957) — актёр театра и кино.
 Гущин, Павел Фёдорович (1924—1945) — лейтенант, Герой Советского Союза.

Ф—Ю 
 Гущин, Феофан Михайлович (1909—1975) — советский судостроитель, Герой Социалистического Труда.
 Гущин, Фёдор Лаврентьевич (1925—1991) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Гущин, Эдуард Викторович (1940—2011) — советский толкатель ядра.
 Гущин, Юрий Николаевич (род. 1944) — российский предприниматель, президент ГУТА-Банка.

Топоним 
 Гущин — село, Черниговский район, Черниговская область.

См. также 
 Гущина
 Гущины — древний вятский род.
 Гущино
 Гущин Колодезь — Долгоруковский район, Липецкая область, Россия
 Гущинский — Алексеевский район, Волгоградская область, Россия
 Гущинцы — Калиновский район, Винницкая область, Украина